Superliga 1993-94 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 1993-94;
 La Superliga de Eslovaquia 1993-94.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 1993-94;
 La Superliga femenina de España 1993-94.